Farendløse (plaats), plaats in Denemarken
 Farendløse (parochie), parochie in Denemarken